Ciruelo silvestre puede referirse a:

 el nombre común de la planta Prunus cerasus; o
 el nombre común de la planta Prunus domestica.